Spiegelgrotte steht für:

 Spiegelgrotte (Flensburg), in einem Park des Museumsbergs
 Name eines Gewölberaums im Keller von Schloss Hellbrunn bei Salzburg, siehe Wasserspiele Hellbrunn #Die Grotten im Untergeschoss des Schlosses